Rozgrywki Serie B w sezonie 2012/2013 były 81. edycją w historii włoskiej drugiej ligi. W lidze rywalizowały 22 drużyny, z których 4 awansowały z Lega Pro Prima Divisione, a 2 spadły z Serie A.

Drużyny 

Objaśnienia:
Zwycięzca baraży o utrzymanie.
Mimo przegrania baraży o utrzymanie, Vicenza utrzymała się w Serie B, ponieważ Lecce zostało karnie zdegradowane z Serie A do Lega Pro Prima Divisione.
Zwycięzcy baraży o awans.

Rozgrywki

Tabela 

||rowspan=12|

Wyniki

Statystyki 

Źródło:

Baraże

Baraże o awans do Serie A

Półfinały 

Awans do finału: Livorno (wyższa pozycja w tabeli)

Awans do finału: Empoli

Finał 
Zwycięzca baraży i awans do Serie A: Livorno

Baraże o utrzymanie w Serie B 
Ze względu na różnicę większą niż 4 punkty pomiędzy 18. i 19. drużyną, nie doszło do barażów, natomiast 19. zespół (Vicenza) został automatycznie relegowany do Lega Pro Prima Divisione.

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 we Włoszech
2013 we Włoszech